Catolé pode se referir a:
 Catolé - pequeno fruto produzido por uma palmeira chamada de catolezeiro
 Catolé (Campina Grande) - bairro localizado na zona sul da cidade brasileira de Campina Grande, na Paraíba
 Catolé de Zé Ferreira - bairro localizado na cidade brasileira de Campina Grande, na Paraíba
 Distrito de Catolé (Campina Grande) - distrito da cidade brasileira de Campina Grande, na Paraíba
 Catolé do Rocha - município brasileiro do estado da Paraíba
 Aeroporto de Catolé do Rocha - aeroporto brasileiro situado na cidade de Catolé do Rocha, estado da Paraíba
 Microrregião de Catolé do Rocha - microrregião brasileira localizada no estado da Paraíba
 Rio Catolé Grande - rio brasileiro localizado no sudoeste do estado da Bahia
 Rio Catolezinho - rio brasileiro localizado no estado da Bahia

Desambiguação